Sŭedinenie kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Sedinenie, kommun, Plovdiv, 
 Sedinenie (ort), Plovdiv, Obsjtina Sedinenie, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar